Gråbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gråbergstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Gråbergstjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Gråbergstjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 711275-145417), sjö i Krokoms kommun,  (15 ha)
Gråbergstjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 711675-145181), sjö i Krokoms kommun, 
Gråbergstjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (3,84 ha)
Gråbergstjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Gråbergstjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Gråbergstjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn